Donhead St Andrew – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire
 Donhead St Mary – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire